{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Гран-при 
|-
|align = "center" | Престон, Англия
|-
|align = "center" | 11 (16) — 24 октября 1999
|-
|align = "center" | Guild Hall
|-
| Призовой фонд — GB£ 400 000
|-
| Победитель — £ 62 000
|-
| Высший брейк — 147 (Ронни О'Салливан)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 1998 — Стивен Ли
|-
| Чемпион 1999 — Джон Хиггинс 
|-
| Финалист — Марк Уильямс
|-
|}Гран-при 1999''' () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 11 по 24 октября 1999 года в Престоне, Англия (финальная стадия турнира стартовала 16 октября и освещалась телеканалом BBC). Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 9:8.

Высший брейк 

 147 — Ронни О'Салливан (1/16 финала)

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
1999 год в снукере